

Patronyme 
 Frédéric Ploquin (né en 1959), journaliste d'investigation français ;
 Gaston Ploquin (1882-1970), peintre et dessinateur français ;
 Raoul Ploquin (1900-1992), producteur, scénariste, directeur de production et réalisateur français ;
 Yohann Ploquin (né en 1978), handballeur international français.